Céspedes hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas 
 Céspedes (Villarcayo), localidad del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, provincia de Burgos;
 Céspedes (Hornachuelos), localidad del municipio de Hornachuelos, provincia de Córdoba;
 Carrión de los Céspedes, municipio de la provincia de Sevilla.

Apellido 
 Céspedes (apellido)